SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) is een soms levensbedreigende vorm van atypische longontsteking veroorzaakt door het SARS-coronavirus

Verder kan Sars of SARS verwijzen naar:

Biologie 
SARS-coronavirus (voluit Severe acute respiratory syndrome coronavirus, ook wel SARS-CoV of SARS-coronavirus), het virus dat SARS veroorzaakt
SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt
SARS-gerelateerd coronavirus (officieel: Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus, afgekort SARSr-CoV), de virussoort waar beide bovenstaande virussen toe behoren
SARS (gen), een menselijk gen

Personen 
Georg Ossian Sars, (1837-1927), een Noors zee- en zoetwaterbioloog